Mamana kan syfta på följande platser

Bahamas 

 Rum Cay Island, ö, 
 Rum Cay (distrikt), 

Robotskapade Bahamasförgreningar